My Generation ("la mia generazione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 My Generation  – film documentario del 2000 diretto da Barbara Kopple
 My Generation  – film documentario del 2017 diretto da David Batty

Musica 
 My Generation  – album dei The Who del 1965
 My Generation  – singolo dei The Who del 1965, dall'album omonimo
 My Generation: The Very Best of the Who  – raccolta dei The Who del 1996
 My Generation  – singolo dei Limp Bizkit del 2000, dall'album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water
 My Generation  – traccia dell'album World Upside Down degli House of Lords del 2006
 My Generation/Understand  – singolo di Yui del 2007
 My Generation  – brano della Thomas Nicholas Band

Televisione
My Generation  – serie televisiva statunitense